Als Annuität bezeichnet man:

 in der Investitionsrechnung eine gleichbleibende regelmäßige Zahlung, siehe Annuität (Investitionsrechnung) und Annuitätendarlehen
 in der Politik die Beschränkung einer Amtsperiode, siehe Annuitätsprinzip
 in den Geowissenschaften die Wiederkehrwahrscheinlichkeit von Naturereignissen, die Jährlichkeit

Siehe auch: